

Musica 
 Sparks Fly – album di Miranda Cosgrove del 2010
 Sparks Fly – singolo di Taylor Swift del 2011

Televisione 
 Scintille nell'aria (Sparks Fly) – episodio della seconda stagione di Hart of Dixie